SMS „Geier” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty; pochodzi od ptaka drapieżnego – sępa:
 SMS „Geier” – austro-węgierski torpedowiec typu Schichau z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Geier” – niemiecki krążownik typu Bussard z lat 90. XIX wieku
 SMS „Geier” – pierwotnie brytyjski statek towarowy „Saint Théodore”, a następnie niemiecki krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich